Yellin ist der Familienname folgender Personen:

 Haim Yellin (* 1958), israelischer Politiker
 Nathan Yellin-Mor (ursprünglich Nathan Friedman; 1913–1980), zur Zeit des britischen Palästina-Mandats ein führendes Mitglied der Untergrundorganisation Lechi
 Pete Yellin (1941–2016), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Samuel Yellin (1885–1940), US-amerikanischer Meisterschmied
 Tamar Yellin (* 20. Jahrhundert), britische Schriftstellerin
 Tom Yellin (* 20. Jahrhundert), US-amerikanischer Film- und Fernsehproduzent

Siehe auch:
 Yelin

en:Yellin